El Copey kan syfta på:

Colombia 

 El Copey (kommun), Cesar, 
 El Copey (ort), Cesar,

Costa Rica 

 Copey, ort, San José,